Der Begriff Talib () mit der Bedeutung „Schüler, Student“ bzw. „Wissen Suchender“ meint im Allgemeinen Koranschüler als Studenten einer Madrasa. Vor diesem Hintergrund ist Talib auch als arabischer männlicher Vorname gebräuchlich und kommt ebenso als Familienname vor. Die weibliche Form des Namens ist Taliba ().

Namensträger

Vorname 

 Talib Kibwe (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Talib Kweli (* 1975), US-amerikanischer Rapper
 Talib Schabib (1934–1997), irakischer Politiker

 Talib Wise (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer

Als Kunya 

 ʿAlī ibn Abī Tālib (~598–661), im sunnitischen Islam Vierter der Rechtgeleiteten Kalifen (), im schiitischen Islam unmittelbarer Nachfolger des Propheten

Familienname 
 Aqib Talib (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 Gurbachan Singh Talib (1911–1986), indischer Autor
 Nadschi Talib (1917–2012), irakischer Politiker und General
 Ramli Ngah Talib (* 1941), malaysischer Politiker

Sonstiges 
 Als Singularform bezeichnet Talib ein Mitglied der islamistischen Miliz der Taliban.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname